Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute à Los Angeles du 21 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Chuang Chia-Jung.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 2008 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2008
Los Angeles
Sport en Californie en 2008
Tennis en juillet 2008
Tennis aux États-Unis en 2008